Komorze ist der Name folgender Orte und Ortsteile:

 Komorze, eine polnische Ortschaft der Landgemeinde Osiek (Ossiek) in der Woiwodschaft Pommern
 Komorze (Bewerdick), ein polnisches Schulzenamt der Stadt-und-Land-Gemeinde Borne Sulinowo (Groß Born/Linde) in der Woiwodschaft Westpommern
 Komorze (früher: Komorze Nowomiejskie), ein polnisches Schulzenamt der Landgemeinde Nowe Miasto nad Wartą (Neustadt an der Warthe) in der Woiwodschaft Großpolen
 Komorze, der polnische Name des Vorwerks Erdmannshof des Dorfes Tychowo (Wendisch Tychow/Tychow) in der Woiwodschaft Westpommern

Komorze ist Namensbestandteil folgender Orte und Ortsteile:

 Groß Komorze, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Wielka Komorza der Stadt-und-Land-Gemeinde Tuchola (Tuchel) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Klein Komorze, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Mała Komorza der Stadt-und-Land-Gemeinde Tuchola (Tuchel) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Komorze Nowe, eine polnische Ortschaft der Landgemeinde Nowe Miasto nad Wartą (Neustadt an der Warthe) in der Woiwodschaft Großpolen
 Komorze Nowomiejskie, der frühere Name (bis 2007) des polnischen Schulzenamts Komorze der Landgemeinde Nowe Miasto nad Wartą (Neustadt an der Warthe) in der Woiwodschaft Großpolen
 Komorze Przybysławskie, eine polnische Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Żerków (Zerkow) in der Wojewodschaft Großpolen

Komorze steht für:

 Komorze, ein See der Pojezierze Drawskie (Dramburger Seenplatte) bei Drawsko Pomorskie (Dramburg) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Komorze Góry (Kammer Berge), ein Höhenzug der Puszcza Wkrzańska, polnischer Teil der Ueckermünder Heide in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:

 Komorzewo (Grützendorf)